

Ponti

Bulgaria 
 Ponte Vecchio – ponte di Svilengrad

Francia 
 Ponte Vecchio – ponte di Albi
 Ponte Vecchio – ponte di Béziers
 Ponte Vecchio – ponte di Carcassonne
 Ponte Vecchio – ponte di Sospello

Italia 
Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – ponte di Bassano del Grappa
Ponte Vecchio detto anche Ponte Gobbo – ponte di Bobbio
Ponte Vecchio detto anche Ponte Clemente – ponte di Cesena
Ponte Vecchio di Firenze
Ponte Vecchio – ponte di Ivrea
Ponte Vecchio detto anche Ponte Azzone Visconti di Lecco
Ponte Vecchio detto anche Ponte Coperto – ponte di Pavia
Ponte Vecchio detto anche Ponte San Giovanni – ponte della frazione Ponte San Giovanni di Perugia
Ponte Vecchio detto anche Ponte dei Cappuccini – ponte di Ragusa

Spagna 

 Ponte Vecchio di  Lleida

Altro
Ponte Vecchio  – frazione di Magenta nella città metropolitana di Milano
Pontevecchio – frazione di Vallefoglia in provincia di Pesaro
ASD Pontevecchio  – società calcistica umbra di Ponte San Giovanni